Seznam divizij z zaporedno številko 94.

Seznam 
 Pehotne
 94. pehotna divizija (ZDA)
 94. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi